Сверчиха — деревня в Псковской области, Серёдкинская волость Псковского района
 Сверчиха — река в Кировской области и Республике Коми, приток Вятки